Мушицки може да се односи на:

 Коста Мушицки
 Лукијан Мушицки

 Ђорђе Мушицки (лекар) (1811—1887)

 Ђорђе Мушицки (1921—2018)